Pierce este un nume din denominarea și toponimia anglo-saxonă, care se poate referi la:

Locuri

Canada
 Pierce Range, lanț montan din Vancouver Island, British Columbia

Statele Unite
Comitate
 Comitatul Pierce, dezambiguizare pentru mai multe comitate
Localități
 Pierce, statul 
 Pierce, statul 
 Pierce, statul 
 Pierce, statul 
 Pierce, statul 
 Pierce, statul 
Munte
 Mount Pierce (New Hampshire), vârf montan din White Mountains

Organizații
 Pierce Manufacturing, fabricant american de mașini de pompieri
 Pierce Processing, Inc., firmă americană de consultanță în ingiberie fondată de William G. Pierce
 Franklin Pierce Law Center, facultate de drepy din Concord, , 
 Franklin Pierce University, colegiu universitar de arte liberale din Rindge,

Oameni

Nume de familie
 Pierce (nume de familie)

Prenume
 Pierce Brosnan (născut 1953), actor și producător de filme
 Pierce Butler, unul din Fondatorii Statelor Unite

Alte utilizări
 Pierce-Arrow, fabricant timpuriu de automobile
 Pierce oscillator, oscilator electronic
 Boala lui Pierce, boală a strugurilor
 Pierce v. Society of Sisters, caz din 1925 al United States Supreme Court of Justice

Vezi și
 Piercing
 Piers Ploughman
 Peirce (dezambiguizare)
 Pierce (dezambiguizare)
 Purse (dezambiguizare)
 Perse (dezambiguizare)
 Percy (dezambiguizare)

Nume
Nume proprii
Prenume
Prenume engleze